Бесен може да се односи на:

 Бесен (Де Севр), насељено место у Француској, у департману Де Севр
 Бесен (Изер), насељено место у Француској, у департману Изер